Murray County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Murray County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001123
 Murray County Courthouse (Minnesota), ID-Nr. 77000759
 Murray County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003352